Saltık ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Haydar Saltık (1923–2011), türkischer General und Botschafter
 Aykut Saltık (* 1997), türkischer Fußballspieler